Grand Prix Słowenii 2009 – dziewiąta eliminacja zawodów z cyklu Grand Prix 2009. Zawody odbyły się 12 września, na stadionie Matije Gubca w Kršku. Były to ósma impreza o Wielką Nagrodę Słowenii.

Turniej wygrał Emil Sajfutdinow, dla którego było to trzecie zwycięstwo w karierze. Rosjanin zadebiutował w prestiżowym cyklu Grand Prix w tym roku i dzięki zwycięstwu przesunął się na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Tego wieczora był niepokonany i zdobył komplet 24 pkt., a w finale pokonał dwóch reprezentantów Polski: Runę Holtę (dla którego było to drugie podium z rzędu) oraz Tomasza Golloba.

Pozycje startowe 
Dzika karta decyzją organizatorów turnieju została przyznana Matejowi Zagarowi. Rezerwę toru stanowili Izak Šantej i Aleksander Čonda.

Lista startowa:
  (2) Jason Crump
  (11) Chris Harris
  (4) Greg Hancock
  (9) Scott Nicholls
  (13) Grzegorz Walasek
  (6) Leigh Adams
  (14) Sebastian Ułamek
  (1) Nicki Pedersen
  (5) Hans Andersen
  (3) Tomasz Gollob
  (8) Rune Holta
  (12) Kenneth Bjerre
  (15) Emil Sajfutdinow
  (16) Matej Žagar
  (10) Fredrik Lindgren
  (7) Andreas Jonsson
  (17) Izak Šantej
  (18) Aleksander Čonda

Wyniki

Bieg po biegu 
 Crump, Hancock, Harris, Nicholls
 Walasek, Adams, Ułamek, Pedersen
 Gollob, Holta, Andersen, Bjerre
 Sajfutdinow, Lindgren, Jonsson, Zagar
 Sajfutdinow, Crump, Walasek, Andersen
 Zagar, Gollob, Harris, Adams
 Holta, Hancock, Lindgren, Ułamek
 Nicholls, Pedersen, Jonsson, Bjerre
 Adams, Holta, Jonsson, Crump
 Bjerre, Lindgren, Walasek, Harris (u)
 Pedersen, Zagar, Hancock, Andersen (u)
 Sajfutdinow, Nicholls, Gollob, Ułamek
 Crump, Bjerre, Ułamek, Zagar
 Sajfutdinov, Holta, Pedersen, Harris
 Hancock, Gollob, Jonsson, Walasek
 Adams, Nicholls, Andersen, Lindgren
 Crump, Pedersen, Lindgren, Gollob
 Andersen, Harris, Jonsson, Ułamek
 Sajfutdinow, Bjerre, Adams, Hancock (u/w)
 Holta, Zagar, Walasek, Nicholls
 Półfinały:
 Sajfutdinow, Gollob, Hancock, Adams
 Holta, Pedersen, Crump, Nicholls
 Finał:
 Sajfutdinow (6 pkt.), Holta (4), Gollob (2), Pedersen (w/su)

Klasyfikacja generalna 
Po Grand Prix Słowenii

Przypisy

Zobacz też 
 Grand Prix IMŚ 2009
 Grand Prix IMŚ
 Grand Prix Słowenii

Słowenia
2009
Gmina Krško